Vahetuskari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vahetuskari (ö, lat 60,54, long 21,26), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Vahetuskari (ö, lat 60,52, long 21,52), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Vahetuskari (ö, lat 60,66, long 21,51), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar